Casar ist der Name von:

Personen
 Aljaž Casar (* 2000), slowenischer Fußballspieler
 Amira Casar (* 1971), britisch-französische Schauspielerin
 Greg Casar (* 1989), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Sandy Casar (* 1979), französischer Radrennsportler
 Shalyn Casar (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Casar (Rapper) (* 2002), deutscher Rapper

Orte:
 Casar (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten

Unternehmen
 CASAR Drahtseilwerk Saar, deutscher Hersteller von Stahlseilen mit Sitz im saarländischen Kirkel

Siehe auch:
 Cassar
 Kasar
 Kassar
 Qassar